Graefl-kastély (Kétútköz)
 Graefl-kastély (Poroszló)
 Graefl-kúria (Pusztadomaháza)